Los términos NDB, Ndb o ndb pueden hacer referencia a:

 NDB, las siglas inglesas de un tipo de radiofaro utilizado en la navegación aérea, Non-Directional Beacon (en español, «baliza no direccional»).
 NDB, código IATA del Aeropuerto Internacional de Nuadibú, en Mauritania.
 Nadab, el segundo rey de Israel (en hebreo: נדב, transliterado ndb).
 NDB, las siglas de New Development Bank (en español, Nuevo Banco de Desarrollo), banco de desarrollo creado por el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).